Kuhberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

in Deutschland (sortiert nach Höhe):
 Kuhberg (Saig) (1000,2 m), bei Saig, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kuhberg (Stützengrün) (794,6 m), bei Stützengrün, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kuhberg (Altheim) (651,5 m), auf der Schwäbischen Alb bei Altheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kuhberg (Ulm) (ca. 575 m), Ausläufer des Schanzbergs (615,3) in Ulm, Baden-Württemberg; mit KZ-Gedenkstätte Ulm
 Kuhberg (Fränkische Alb) (543 m), bei Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kuhberg (Kassel) (539,0 m), im Hohen Habichtswald im Gebiet der kreisfreien Stadt Kassel, Hessen
 Kuhberg (Brockau) (ca. 510 m), bei Brockau, Vogtlandkreis, Sachsen
 Kuhberg (Beuerlbach) (ca. 490 m), Sporn der Crailsheimer Hardt bei Beuerlbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kuhberg (Reinsberge) (485,4 m), der Reinsberge, bei Dannheim, Ilm-Kreis, Thüringen
 Kuhberg (Dürrhennersdorf) (433,6 m), im Oberlausitzer Bergland, bei Dürrhennersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kuhberg (Neusalza-Spremberg) (am Ostgipfel Wilhelmshöhe knapp 410 m, am namentlichen Gipfel 397,0 m), Oberlausitzer Bergland östlich von  Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kuhberg (Hainleite) (405,8 m), in der Hainleite, bei Seega, Landkreis Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Kuhberg (Elbenberg) (403,9 m), im Habichtswälder Bergland bei Elbenberg, Landkreis Kassel, Hessen
 Kuhberg (Gleicherwiesen) (371,8 m), bei Gleicherwiesen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Kuhberg (Schwalmpforte) (342,9 m), bei Borken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Kuhberg (Wibbecke) (ca. 319 m), in Wibbecke, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Kuhberg (Bad Kreuznach) (mind. 297,5 m), beim Hof Rheingrafenstein bei Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

 Kuhfels (568 m), Felssporn der Frankenalb bei Rothsricht, Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern; mit Abschnittsbefestigung Kuhfels

in Österreich:
 Kuhberg (Karawanken) (ca. 2026 m), in den Karawanken bei Zell, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Kuhberg (Krems an der Donau) (398 m), in Krems an der Donau, Niederösterreich
 Kuhberg (Zillertaler Alpen) (1992 m), in den Zillertaler Alpen bei Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

in Tschechien:
 Kuhberg (Brünn) (Kraví Hora; 304,6 m), in Brünn, Region Jihomoravský

Kuhberg ist der Name folgender Orte:
 Kuhberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kuhberg (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Kuhberg (Schmallenberg), Weiler des Ortsteils Dorlar (Schmallenberg) der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kuhberg (Wittenberge), Wohnplatz der Stadt Wittenberge, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kuhberg (Gemeinde Rudersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Kuhberg ist auch Name oder Namensbestandteil von:
 Kuhberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf der Gemarkung Machtolsheim, Stadt Laichingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kuhberg, Warft auf der Hamburger Hallig Schleswig-Holstein
 Kuhberg, Straße in der Stadt Neumünster, Schleswig-Holstein
 KZ Oberer Kuhberg, ehemaliges Konzentrationslager in Ulm, Baden-Württemberg
 Fort Unterer, Mittlerer und Oberer Kuhberg der Bundesfestung Ulm, in Ulm, Baden-Württemberg
 SS-Lager am Kuhberg der SS-Division Totenkopf in Brünn (1941–1945)

Siehe auch:
 Kühberg
 Kuhberge